Томе́ску () — румынская фамилия образована от имени Том(ас), производной от имени Фома. Известные носители:

 Томеску, Василе (род. 1929) — румынский музыковед и музыкальный критик.
 Томеску, Николае — румынский зоолог.
 Дицэ-Томеску, Константина (род. 1970) — румынская бегунья на длинные дистанции.